Old Crow – località del Canada, situata nello Yukon
 Old Crow – fiume del Canada